Джеймс Тьеррé (; род. 2 мая 1974, Лозанна, Швейцария) — внук Чарли Чаплина, швейцарский акробат, танцовщик, мим, скрипач, актёр и режиссёр. Родители Тьерре — Виктория Чаплин и Жан-Батист Тьерре — являются одними из вдохновителей «Нового цирка», течения, объединяющего на арене драму, театр и традиционные цирковые жанры. Джеймс Тьерре работает в рамках этого направления со своей труппой «La Compagnie du Hanneton». После «Симфонии майского жука» он поставил спектакли «Bright Abyss» («Сияющая пропасть») и «Au Revoir Parapluie» («До свидания, зонтик»). Джеймса Тьерре прославили шоу, в которых сочетаются театр, цирк.

Кавалер ордена Почётного легиона.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сезар»
Выпускники Гарвардского университета
Цирковые артисты Франции
Мимы
Выпускники Высшей национальной консерватории драматического искусства